Сарріа́к-Біго́рр, Сарріак-Біґорр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 110 км на захід від Тулузи, 18 км на північ від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 293,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сарріак-Бігорр на сайті французького Національного інституту географії
 Сарріак-Бігорр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сарріак-Бігорр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сарріак-Бігорр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сарріак-Бігорр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї